Patronaje (término no recogido en el DRAE) puede referirse a:
Confección de patrones de costura.
Navegación
Relación patrón-cliente en la Roma antigua.
Painting and Patronage programa de intercambio cultural y artístico de Arabia Saudita.